Titus Mulama, född 6 augusti 1980 i Mathare, är en kenyansk fotbollsspelare.

Mulama spelar för Sofapaka i Kenyanska Premier League. Dit kom han inför säsongen 2011 från KCB Nairobi. Mulama har spelat 53 A-landskamper för Kenya och gjort 5 mål. 

Titus har representerat Matahare United, APR Kigali, CS Herediano, Västerås SK Fotboll och KCB Nairobi.

Internationella matcher

Kenyanska fotbollsspelare
Spelare i APR FC
Spelare i Västerås SK Fotboll
Spelare i afrikanska mästerskapet i fotboll 2004
Män
Födda 1980
Levande personer